Франце Прешерен (3 грудня 1800, Врба, Австрійська імперія, нині Словенія — † 8 лютого 1849, Крань, нині Словенія) — великий словенський поет, видатний представник романтизму, засновник новітньої словенської літератури, автор слів «Заздоровниці» — гімну Словенії.
 Франце Кідрич (23 березня 1880, Ратанська Вас, Австро-Угорщина (нині громада Рогашка-Слатина, Словенія) — 11 квітня 1950, Любляна, Соціалістична Республіка Словенія) — словенський історик літератури, літературознавець.